Taron är ett släkte av snäckor. Taron ingår i familjen Fasciolariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Taron